Le terme Fastnet désigne :

 Fastnet Rock une petite île d'Irlande
 Fastnet un phare dressé sur cette même île
 Fastnet Race une course à la voile entre Cowes, Fastnet Rock et Plymouth 
 Mini-Fastnet une course à la voile entre la France et le Fastnet Rock
 Fastnet une zone météorologique au sud de l'Irlande